Grigoriou peut faire référence :

 au Monastère de Grégoire sur le Mont Athos
 à Grigóris Grigoríou réalisateur grec